Balan peut faire référence à :

Toponymes 
 Balan, commune française de l'Ain.
voir aussi Liste des maires de Balan
 Balan, commune française des Ardennes.

Personnes 

 Vidya Balan (né en 1978), actrice indienne ;
 Bruce Balan (né en 1959), écrivain américain.

Autres 
 Balan (Terre du Milieu), un personnage du légendaire de l'écrivain britannique .
 Balan ou Balam, un démon.
 Balan, un film indien de S. Nottani (1938).

Voir aussi 
Bălan

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France